

Градове

Градове с под 1 млн. жители 

Русия